Schedlbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Schedlbauer (1869–1952), Landwirt, Brauereibesitzer, Bürgermeister und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Georg Schedlbauer (* 1963), deutscher Maler, Grafiker und Musiker (Komponist)
 Gerhard Schedlbauer (* 1978), österreichischer Squashspieler

Schedlbauer ist der Ortsname von:
 Schedlbauer (Gemeinde Klaus), Ortsteil von Klaus an der Pyhrnbahn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich